MB, Mb ali MB lahko pomeni:

 megabajt (MB), 1.048.576 (220) bajtov (včasih 1.000.000 bajtov)
 milibar (mb), enota za tlak = en hektopascal
 avtomobilska oznaka za Maribor
 MB (pivovarna), pivovarna iz Novega Sada
 Mercedes-Benz, nemški proizvajalec avtomobilov